Ramón González Sicilia y de la Corte, un catedràtic i polític espanyol.
 Ramón González Brunet (1886-1936), un polític i sindicalista socialista gallec.
 Ramón González Peña (1888-1952), un sindicalista i polític socialista.
 Ramón González Arrieta (1967-), un ciclista basc.
 Ramón González Expósito (1974-), un futbolista castellà.